Кышлак (Гышлаг) ()/Цахкашат () — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Аскеранском районе НКР; согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Ходжалинском районе Азербайджана. Расположено на высоте 813 м.

Топонимика 
Кышлак изначально был временным сезонным местом проживания скотоводов и был расположено за пределами сёл. Через некоторое время население окончательно обосновалось в Кышлаке и он превратился в постоянный населённый пункт, сохранив прежнее название.

География

История

Население 
По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 739 человек (162 хозяйства), все — армяне.

Галерея

Ссылки 
Qislaq, Azerbaijan

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики